Первая футбольная лига 1963/1964 () — 6-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 24 августа 1963 года и закончился 24 мая 1964 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на angelfire.com
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1963/1964
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1963 году
Спорт в Турции в 1964 году